est une expression anglaise. Elle peut faire référence à :

Roman 

 , roman de  publié en 1991.

Télévision 

 , série d'anthologie dramatique.

Cinéma 

 , film muet américain de William Bertram sorti en 1915 ;
 This Is the Life, film muet américain de Raoul Walsh sorti en 1917 ;
 , film d'Albert de Courville sorti en 1933 ;
 This Is the Life, film américain de Marshall Neilan sorti en 1935 ;
 This Is the Life, film américain de Felix E. Feist sorti en 1944 ;
 , documentaire d'Ava DuVernay sorti le .

Musique

Album 

 , album de Norm Lewis sorti le  ;

 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de la chanteuse écossaise  sorti le .

Chanson 
 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la comédie musicale  produite à  en 1967 ;
 , chanson de la comédie musicale  produite au  du  au .